Lagunitas ou Lagunita peut faire référence à :

 Lagunitas, commune de Californie ;
 Lagunitas-Forest Knolls, une census-designated place en Californie ;
 , brasserie produisant la bière éponyme ;
 Lagunita, un ancien site maya ;